Залозний Петро Федорович (1866—1921) — український мовознавець, педагог, письменник.
 Залозний Никандр Семенович (1890 — ?) — український військовик, літун Української Галицької армії.
 Залозний Микола Григорович (1925—1982) — радянський художник українського походження.